Le Championnat CFU 1985 est la cinquième édition de la Coupe caribéenne des nations organisée par la CFU et la CONCACAF. La phase finale est disputée à la Barbade.

Tours préliminaires 
La Barbade (pays organisateur) et la Martinique (tenant du titre) sont qualifiées automatiquement pour la phase finale.

tour

Groupe 1 

 se qualifie.

Groupe 2 

 se qualifie.

Groupe 3 

 se qualifie.

tour 

 et  se qualifient.

Phase finale 
Jouée à la Barbade.

Notes et références

Lien externe 
 CFU Championship sur RSSSF

1985
Compétition de football à la Barbade
Football en 1985
1985 aux Amériques